Kopce peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Kopce, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Kopce, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Kopce, village de la voïvodie de Lublin
 Kopce, village de la voïvodie de Mazovie
 Kopce, village de la voïvodie de Podlachie